Банска-Бистрица:

 Банска-Бистрица — город в центральной Словакии, центр Банскобистрицкого края.
 Банска-Бистрица — район Словакии. Находится в Банскобистрицком крае.
 Банска-Бистрица — замок в центре города Банска-Бистрица.
 Банска-Бистрица — словацкий профессиональный хоккейный клуб.